Miguel Fernández Martín (Granada, 1950), poeta i escriptor espanyol en castellà i en esperanto 
 Miguel Fernández-Pacheco y Fernández (Jaén, 1944), il·lustrador i escriptor de Jaén 
 Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Madrid, 1945), economista i funcionari espanyol que ha format part de diversos governs socialistes
 Fernando Miguel Fernández Escribano (Màlaga, 1979), futbolista andalús
 José Miguel Fernández Cabrera (Santa Cruz de Tenerife, 1965), futbolista professional canari que ocupava la posició de migcampista